Duncan Phillips – amerykański kolekcjoner (1886–1966);
 Duncan Phillips – kanadyjski brydżysta (1930–2006).